Gallic peut désigner deux navires de la  :
 le Gallic, transbordeur acquis en 1907 (et construit en 1894 sous le nom de Birckenhead)
 le Gallic, un cargo construit en 1918 sous le nom de War Argus